Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1966 è stato vinto dall’australiano Tony Roche che ha battuto Nicola Pietrangeli, per 11-9, 6-2, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1966